David Jurčenko – calciatore russo naturalizzato armeno
 Denys Jurčenko – astista ucraino
 Vladlen Jurčenko – calciatore ucraino